Äggtjärn kan syfta på:
Äggtjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun, 
Äggtjärnen, Bohuslän, sjö i Strömstads kommun,  (0,9 ha)
Äggtjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,

Se även
Äggsjön
Aggtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn